Meall Buidhe (gälisch für Gelber Berg) ist der Name folgender Berge in Schottland: 

 Meall Buidhe (Glen Lyon), 932 m, zwischen Glen Lyon und Loch Rannoch
 Meall Buidhe (Knoydart), 946 m, auf der Halbinsel Knoydart